

Anni
35 – anno del I secolo d.C.
35 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
35 – numero naturale